Het seizoen 1992/93 van de Nederlandse Eredivisie was het 37ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie wordt gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren VVV, De Graafschap en FC Den Haag gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen FC Den Bosch, Cambuur Leeuwarden en Go Ahead Eagles.

Feyenoord werd landskampioen. SVV/Dordrecht '90 degradeerde rechtstreeks en FC Den Bosch en Fortuna Sittard degradeerden door verlies in de nacompetitie.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Standen

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Ranglijststatistieken

Punten

Doelpunten voor

Doelpunten tegen

Doelsaldo

Positieverloop per club

Topscorers

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.654.856 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.676 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1992/93